Obywatel świata – polski film fabularny z 1991 roku na podstawie noweli Grzegorza Ciechowskiego
 Obywatel świata – album muzyczny Obywatela GC (zespołu Grzegorza Ciechowskiego) wydany w 1992 roku
 obywatel świata – kosmopolita